Хейфорд, Джон Филлмор — известный американский геодезист, создатель «эллипсоида Хейфорда».
 Хейфорд — небольшой ударный кратер в северном полушарии обратной стороны Луны.